Cobbaert est un patronyme flamand d'après le patronyme germanique Cuthbert, de cuth- : réputé et -bert : magnifique.

Variantes
 Cober, Cobert, Caubert, Kobert, Kobbert
 Cobbaert, Cobbaerts, Cobbart, Cobaert
 Cubert, Cuthbert, Cutburth

Patronyme 

 Jan Cobbaert (1909-1995) , artiste belge
 Robby Cobbaert (né en 1990), coureur cycliste belge.

 Jacob Cobaert, sculpteur flamand du XVIe siècle

Patronyme flamand